Георги Око е български революционер, войвода от Кресненско-Разложкото въстание.

Биография 
Роден е в Горноджумайско. Начело на хайдушка чета действа в родния си край. В началото на 1878 година по време на Руско-турската война Георги Око е сред ръководителите на самостоятелна чета, която действа в тила на турските сили в Петричко и Мелнишко. При избухването на Кресненско-Разложкото въстание е войвода на чета, която заедно с тези на Георги Караискаки, Павле Янков, Григор Огненов, Стефо Николов, Георги Пулевски, Коста Николов, Николица Македонски, Константин Плеваков и Драгутин Новелич нахлува в Македония.

Бележки 

Български хайдути от Македония
Участници в Кресненско-Разложкото въстание
Български революционери от Македония
Хора от област Благоевград